Gartentor steht für

ein Architekturelement für den Zugang zu einem Garten: Tor (Architektur)
Gartentor (Reutlingen), städtisches Bauwerk 
Gartentor (Macke), Aquarell von August Macke 

Gartentor ist der Name von
 Heinrich Gartentor (* 1965, eigtl. Martin Luethi), Schweizer Schriftsteller, Internetaktivist und Aktionskünstler

Siehe auch